Ahmed Maher ist der Name folgender Personen:

* Ahmed Maher (Politiker, 1935) (1935–2010), ägyptischer Diplomat und Politiker
 Ahmed Maher (Regisseur), ägyptischer Filmregisseur und Drehbuchautor 
 Ahmed Maher (Politiker, 1980) (* 1980), ägyptischer Politiker
 Ahmed Maher (Fußballspieler, 1989) (* 1989), ägyptischer Fußballspieler 
 Ahmed Maher (Fußballspieler, 1991) (* 1991), palästinensischer Fußballspieler